|-
| 187701 - ||  || 1 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187702 - ||  || 2 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187703 - ||  || 2 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187704 - ||  || 3 martie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 187705 - ||  || 4 martie 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187706 - ||  || 2 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187707 - ||  || 2 martie 2008 ||  || 
|-
| 187708 - ||  || 3 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187709 Fengduan ||  || 3 martie 2008 ||  || 
|-
| 187710 - ||  || 5 martie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 187711 - ||  || 5 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187712 - ||  || 6 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187713 - ||  || 7 martie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 187714 - ||  || 7 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187715 - ||  || 7 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187716 - ||  || 10 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187717 - ||  || 5 martie 2008 || Socorro || LINEAR
|-
| 187718 - ||  || 8 martie 2008 || Socorro || LINEAR
|-
| 187719 - ||  || 8 martie 2008 || Socorro || LINEAR
|-
| 187720 - ||  || 7 martie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 187721 - ||  || 9 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187722 - ||  || 11 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187723 - ||  || 5 martie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 187724 - ||  || 28 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187725 - ||  || 28 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187726 - ||  || 28 martie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 187727 - ||  || 28 martie 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187728 - ||  || 28 martie 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187729 - ||  || 30 martie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 187730 - ||  || 28 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187731 - ||  || 31 martie 2008 || Catalina || CSS
|-
| 187732 - ||  || 27 martie 2008 || Mount Lemmon || 
|-
| 187733 - ||  || 27 martie 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187734 - ||  || 30 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187735 - ||  || 31 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187736 - ||  || 31 martie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187737 - || 2153 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 187738 - || 5031 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 187739 - || 1168 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 187740 - || 1224 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 187741 - || 2100 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 187742 - || 2351 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 187743 - || 3562 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 187744 - || 4085 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 187745 - || 5137 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 187746 - || 1976 DC || 27 februarie 1976 || La Silla || 
|-
| 187747 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 187748 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 187749 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 187750 - ||  || 28 noiembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187751 - ||  || 2 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187752 - ||  || 24 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187753 - ||  || 22 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187754 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187755 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 187756 - ||  || 15 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187757 ||  || 29 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 187758 - ||  || 4 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187759 - ||  || 1 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187760 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187761 - ||  || 8 iulie 1997 || Caussols || 
|-
| 187762 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187763 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187764 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187765 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187766 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187767 ||  || 22 august 1998 ||  || 
|-
| 187768 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187769 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187770 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187771 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187772 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187773 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187774 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187775 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187776 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187777 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 187778 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187779 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187780 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187781 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187782 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187783 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187784 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187785 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187786 - ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187787 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187788 - ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187789 ||  || 22 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 187790 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187791 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 187792 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 187793 - ||  || 23 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 187794 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 187795 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 187796 - ||  || 8 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187797 - ||  || 7 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187798 - ||  || 20 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187799 - ||  || 21 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187800 - ||  || 14 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-